Als Ödlandschrecke bezeichnet man:

 die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens)
 die Rotflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda germanica)
 weitere Arten aus der Unterfamilie der Ödlandschrecken (Oedipodinae)